

Anno 
 205 o 205 a.C.

Codici 
 205  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Casalecchio di Reno in provincia di Bologna

Matematica 
 205 – numero